Kangerlukasik Avannarleq bezeichnet:
 Kangerlukasik Avannarleq (Bucht, bei Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerlukasik Avannarleq (Bucht, Nuup Kangerlua), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland